C-Zelle bezeichnet
 bestimmte Zellen in der Schilddrüse von Säugetieren, siehe Parafollikuläre Zelle
 Batterien in der Bauform „Baby“, siehe Baby (Batterie)